Matthew Festing (Northumberland, Reino Unido, 30 de noviembre de 1949 - La Valeta, Malta, 12 de noviembre de 2021) fue un aristócrata, filósofo y militar británico. Fue el LXXIX (79.º) príncipe gran maestre de la Soberana Orden Militar de Malta hasta que el papa Francisco le pidió que dimitiera el 28 de enero de 2017.

Biografía 
Nacido en Inglaterra, pasó su infancia en Malta y en Singapur donde estaba sirviendo su padre, Francis Festing. Su madre, la hija mayor de David Cuthbert Giffard Riddell de Swinburne en Northumberland, descendiente de una antigua familia noble que cuenta entre sus antepasados con el beato Adrian Fortescue, martirizado en 1539, y cuya memoria se honra en el Misal de la Orden de Malta. También Festing es nieto de Robert Montagu y sobrino del VII duque de Mánchester.

Educado en la escuela católica de Ampleforth antes de concluir sus estudios en el St. John's College de Cambridge, Festing es promovido coronel del ejército británico, nombrado oficial en la Orden del Imperio Británico por Isabel II.

El primer prior inglés de la Orden de Malta tras el restablecimiento del priorato de Inglaterra en 1993, dirigió misiones humanitarias en el Líbano y en Kosovo; también dirigió la sección inglesa de su Orden en la peregrinación anual de Lourdes.

Es el sucesor de Andrew Bertie, otro noble británico, muerto en febrero de 2008.

El 25 de enero de 2017, el papa Francisco le solicitó su dimisión.

Distinciones y condecoraciones

  Soberana Orden Militar de Malta
  Gran maestre (2008)
  Bailío (1991)
  Caballero (1977)
  Caballero del Collar de la Orden de Isabel la Católica (31 de julio de 2015)
  Oficial de la Orden del Imperio británico (12 de junio de 1998)
  Bailío Gran Cruz de la Venerable Orden de San Juan (5 de mayo de 2009)
  Condecoración Territorial (1991)
  Collar pro Merito Melitensi (2008)
  Caballero Gran Cruz con Cordón de la Orden de la Estrella de Rumania (6 de septiembre de 2008)
  Comandante Gran Cruz de la Orden de las Tres Estrellas (14 de octubre de 2008)
  Caballero Gran Cruz con Cordón Orden al Mérito de la República Italiana (27 de octubre de 2008)
  Caballero de la Gran Orden del Rey Tomislav (19 de noviembre de 2008)
  Caballero Gran Cruz con Collar de la Orden del Mérito de la República de Hungría (6 de febrero de 2009)
  Caballero Gran Cruz de la Orden de San Carlos (14 de octubre de 2009)
  Gran Collar de la Orden de Santiago de la Espada (23 de noviembre de 2010)
  Gran Estrella de Honor en Oro con Fajín por Servicios a la República de Austria (2012)
  Caballero Gran Cruz de Justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
  Caballero de la Orden de San Jenaro (2010)
  Caballero de la Orden de San Andrés (2014)
  Caballero de la Orden de San Alejandro Nevski (2014)
  Caballero de la Orden del Águila Blanca
  Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana (2014)
  Caballero Gran Cruz de la Orden de San Estanislao (2014)
  Orden de la Bandera Nacional (2015)

Ancestros

Sucesión

Véase también 
 Príncipe Gran Maestres de la Orden de Malta

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil del Frey Matthew FESTING
 Burke's Peerage & Baronetage
 

Nobleza de Reino Unido
Alumnado del St John's College (Cambridge)
Militares británicos del siglo XX
Grandes maestres de la Orden de Malta
Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica
Oficiales de la Orden del Imperio Británico
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Condecorados con la Orden pro Merito Melitensi
Grandes collares de la Orden de Santiago de la Espada
Bailíos grandes cruces de la Orden de San Juan
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Estanislao
Doctores honoris causa de la Universidad Católica de América
Fallecidos en La Valeta